Лео і Тіг (англ. Leo & Tig) — американський мультеріал.
Джефф Тіг (баскетболіст), Джеффрі Демарко Тіг (англ. Jeffrey Demarco Teague, нар. 10 червня 1988, Індіанаполіс, США) — американський професіональний баскетболіст.